Макс Мирний і Деніел Нестор були чемпіонами попереднього року, але вирішили не виступати разом.
Мирний грав разом з Хорією Текеу, але їх у другому колі перемогли Мікаель Ллодра і Ніколя Маю, тоді як Нестор грав у парі з Робертом Ліндстедом і вони в другому колі поступились Жонатану Даньєру де Вейї та Флорну Серрі.
У фіналі Боб і Майк Браяни здолали Ллодру і Маю з рахунком 6–4, 4–6, 7–6(7–4).

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Bottom half

Секція 3

Секція 4

Примітки 
 Main Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2013 у тенісі